Bayern hat(te) folgende Verfassungen:

 die Konstitution von 1808 
 die Verfassung von 1818
 die Bamberger Verfassung von 1919
 die Verfassung des Freistaates Bayern von 1946

Siehe auch:
 Bayerische Verfassungsgeschichte